Basketbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Vriendschapsspelen 1984 in Moskou. Het toernooi werd gehouden van 22 tot 30 augustus. De wedstrijden in Moskou werden gehouden in het Sportpaleis CSKA en het Sportpaleis Dinamo.

Mannen

Voorronde

Groep A

Resultaten

Groep B

Resultaten

Finale ronde

5e/8e plaats

9e/11e plaats

Eindklassering

Vrouwen

Groep

Resultaten

Eindrangschikking mannen

Eindrangschikking vrouwen

Medaillespiegel 

Vr
Basketbal in de Sovjet-Unie
Basketbal in 1984
Basketbal in Rusland
Sportevenement in Moskou